Pretoria kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pretoria, Mexiko, ort, Michoacán de Ocampo, Coeneo,

Sydafrika 

 Pretoria, Gauteng, City of Tshwane Metropolitan Municipality,

Zoologi
 Pretoria (djur), släkte av fjärilar.

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar